T700 nebo T-700 může mít více významů:

 General Electric T700 – rodina amerických turbohřídelových a turbovrtulových leteckých motorů 
 Sony Ericsson T700 – mobilní telefon z roku 2008
 Tatra 700 – český automobil
 T-700 – Terminátor (postava), android z filmové pentalogie